Northwind – album dei Falconer del 2006
Northwind – personaggio dei fumetti DC Comics
Northwind – azienda informatica canadese
Northwind – gruppo musicale hard rock greco
USCGC Northwind (WAGB-282) – nave rompighiaccio statunitense
Northwind Glacier – ghiacciaio dell'Antartide